Виллибальд Карл Ентчке (1911—2002) — австрийский физик.

Работал в Венском университете до 1948 г., в 1948—1956 гг. — в Иллинойском университете.

В 1956—1970 и в 1976—1980 гг. — профессор Гамбургского университета (в 1959—1970 гг. — первый директор DESY. В 1971—1975 гг. — генеральный директор ЦЕРН.

Исследования по физике высоких энергий и ускорительной технике.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Умер отец DESY

Награждённые медалью Тейта
Персоналии, связанные с ЦЕРНом
Члены Австрийской академии наук
Члены Академии наук и литературы в Майнце
Награждённые медалью Вильгельма Экснера
Преподаватели Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне